Psiloteredo dilitata är en musselart som först beskrevs av William Stimpson 1851.  Psiloteredo dilitata ingår i släktet Psiloteredo och familjen skeppsmaskar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Skeppsmaskar
dilitata